Castrul roman Praetorium se poate referi la una din următoarele castre romane din România:

 Castrul roman de la Sânpaul (Harghita)
 Castrul roman de la Sânpaul (Mureș)